Guitarra clássica — em inglês, guitar
Guitars (álbum) — de Mike Oldfield
The Guitar — filme americano lançado em 2008